Bounds steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bounds (Mississippi), im Calhoun County
 Bounds (Missouri), im Wayne County
 Bounds Crossing, im Holmes County, Florida
 Bounds Crossroads, im Itawamba County, Mississippi

Personen:
 Dallen Bounds (1971–1999), US-amerikanischer Serienkiller
 Philip Bounds, britischer Historiker
 Sydney J. Bounds (1920–2006), britischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Bound
 Bounce